Wismar steht für:

 Wismar, eine Hansestadt in Mecklenburg-Vorpommern
 Wismar (Uckerland), Ortsteil der Gemeinde Uckerland in der Uckermark 
 Wismar, deutscher Name von Wyszomierz, Ort der Gmina Nowogard, Powiat Goleniowski, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Wismar, Ortsteil der Stadt Linden (Guyana)
 Wismar (241), Korvette der Volksmarine, derzeit als Sutanto in der indonesischen Marine
 Waggonfabrik Wismar, deutscher Hersteller von Schienenfahrzeugen

Wismar ist der Familienname folgender Personen:
 Alexia von Wismar (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Ferdinand Meyer-Wismar (1833–1917), deutscher Genre- und Porträtmaler, siehe Ferdinand Meyer (Maler)

Siehe auch:
 Wißmar, Ortsteil der hessischen Gemeinde Wettenberg